Dany ist der Künstlername des belgischen Comiczeichners Daniel Henrotin (* 1943).

Dany ist der Name folgender Personen:
 Dany Bober (* 1948), deutsch-israelischer Sänger, Liedermacher und Schauspieler
 Dany Boon (* 1966), französischer Komiker und Regisseur
 Dany Bousquet (* 1973), kanadischer Eishockeyspieler
 Dany Brillant (* 1965), französischer Sänger
 Dany Carrel (* 1932), französische Schauspielerin
 Dany Chamoun (1934–1990), libanesischer Politiker
 Dany Collette (* 1985), luxemburgischer Fußballspieler
 Dany Dattel (1939–2023), deutscher Manager
 Dany El-Idrissi (* 1975), Schweizer Leichtathlet
 Dany Heatley (* 1981), deutsch-kanadischer Eishockeyspieler
 Dany Locati (* 1977), italienische Skeletonpilotin
 Dany Mann (1938–2010), deutsche Schlagersängerin, Jazzsängerin und Schauspielerin
 Dany Quintero (* 1984), kubanischer Fußballspieler
 Dany Robin (1927–1995), französische Schauspielerin
 Dany Roussin (* 1985), kanadischer Eishockeyspieler
 Dany Ryser (* 1957), Schweizer Fußballtrainer
 Dany Sabourin (* 1980), kanadischer Eishockeytorwart
 Dany Saval (* 1942), französische Schauspielerin
 Dany Schwickerath (* 1969), deutscher Jazz-Gitarrist
 Dany Sigel (* 1939), österreichische Schauspielerin und Musicaldarstellerin
 Dany Tollemer (* 1985), französische Chansonsängerin
 Dany Verissimo (* 1982), französische Schauspielerin und Model

Siehe auch:
 Dany Island
 Danny
 Dani (Begriffsklärung)
 Tani
 Thani